Ирит может означать:
 Ирит (минерал) — смесь осьмистого иридия и хромистого железняка из платиновых россыпей Урала.
 Ирит (заболевание) (Iritis) — воспаление радужной оболочки глаза
 Ирит — еврейское женское имя. Известные носители:
 Ирит Динур — израильская учёный-компьютерщик
 Ирит Зиффер — израильская историк искусств и археолог.
 Ирит Линур (род. 1961) — израильская писательница